24001–24500. • 24501–25000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája